Reggiano – il territorio della provincia di Reggio Emilia
 Reggiano – vino italiano
 Dialetto reggiano – dialetto emiliano
 Parmigiano-Reggiano – formaggio italiano